Arrow Rock (Nieuw-Zeeland), een eiland
 Arrow Rock (Missouri), een Amerikaans dorp
 Arrow Rock Festival, een Nederlands muziekfestival
 Arrow Classic Rock, een Nederlandse radiozender
 Arrow Rock 500, een radioprogramma van bovengenoemde zender